Synody w Toledo (Concilia toletana) - 18 synodów, jakie odbyły się w tym mieście od V do pocz. VIII wieku.

Synody
 Pierwszy Synod w Toledo (400), zwołany został przeciwko pryscylianizmowi
 Drugi Synod w Toledo (527)
 Trzeci Synod w Toledo (589), dotyczył przejścia króla Rekkareda I z arianizmu na katolicyzm.
 Czwarty Synod w Toledo (633)
 Piąty Synod w Toledo (636)
 Szósty Synod w Toledo (638)
 Siódmy Synod w Toledo (646)
 Ósmy Synod w Toledo (653)
 Dziewiąty Synod w Toledo (655)
 Dziesiąty Synod w Toledo (656)
 Jedenasty Synod w Toledo (675), ułożono na nim Symbol toledański
 Dwunasty Synod w Toledo(681)
 Trzynasty Synod w Toledo(683)
 Czternasty Synod w Toledo (684)
 Piętnasty Synod w Toledo (688)
 Szesnasty Synod w Toledo (693)
 Siedemnasty Synod w Toledo (694)
 Osiemnasty Synod w Toledo (ok. 702)

Przypisy 

Historia Kościoła katolickiego
Historia Hiszpanii
Toledo
Synody i sobory chrześcijańskie